Плато́н Миха́йлович Ке́рженцев (настоящая фамилия — Ле́бедев, литературный псевдоним — В. Керженцев; 4 (16) августа 1881, Москва — 2 июня 1940, Москва) — советский государственный и общественный деятель, революционер, дипломат, экономист, журналист, переводчик. Основатель советской школы тайм-менеджмента.

Биография 
Родился в семье врача, будущего депутата I-й Государственной Думы М. Д. Лебедева. Учился в гимназии, затем на историко-филологическом факультете Московского университета. В феврале 1904 года был арестован, исключён из университета. Полгода провёл в Таганской тюрьме, где познакомился с рядом революционных деятелей (Л. Каменевым, Б. Кнунянцем и др.). Был сослан в Нижний Новгород, где вступил в РСДРП(б).

Революционная деятельность 
Участвовал в революции 1905 года в Нижнем Новгороде. В 1905—1906 годах — пропагандист, агитатор и литератор в Нижнем Новгороде. В 1906 году был арестован и сослан в Вологду на 3 года, бежал через три недели. В 1906—1912 гг. — на нелегальном положении в Петербурге и Киеве. Нелегально работал в большевистской печати — в газете «Звезда» и журнале «Просвещение».

В 1912—1917 гг. — в эмиграции. Участник большевистских заграничных групп в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, откуда возвратился через Японию в 1917 году. Корреспондент газеты «Правда». В июле — декабре 1917 года — корреспондент газеты «Новая жизнь».

Журналист и дипломат 
В 1918—1919 гг. — заведующий отделом, заместитель редактора «Известий ВЦИК», одновременно член коллегии наркомата просвещения РСФСР.

16 апреля 1919 года Постановлением Президиума ВЦИК был назначен ответственным руководителем Российского телеграфного агентства РОСТА. При нём начинает выходить газета «Агит-РОСТА». Создал до сотни местных отделений, выпускаются знаменитые «Окна сатиры РОСТА».

В 1920—1921 гг. — на работе в НКИД: член делегации на мирных переговорах с Финляндией, заведующий Отделом романских стран, заведующий Отделом печати. В 1921—1923 гг. — полпред в Швеции. Подписал договоры с Норвегией о возобновлении дипломатических отношений и торговли и Швецией (последний не был ратифицирован риксдагом).

В 1923—1925 гг. — председатель особого совещания по научной организации работ на транспорте и по улучшению и упрощению аппарата НКПС, член редколлегии «Правды». Председатель секции научной организации труда при Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР. Работал в области научной организации труда. В частности, руководил Лигой «Время», целью которой была борьба за эффективное использование времени. Лига прекратила своё существование с концом НЭПа.

В 1925—1926  — полпред в Италии.

В 1926—1927  — председатель редакционного совета ОГИЗ, один из создателей системы советской цензуры.

На партийной и государственной работе 
 1927—1928  — заместитель управляющего Центрального статистического управления СССР.
 1928—1930  — заместитель заведующего отделом агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б).
 1930  — директор Института литературы, искусства и языка Коммунистической академии, редактор журнала «Литература и искусство».
 1930—1933 годы — управляющий делами Совнаркома СССР.
 1933—1936 годы — председатель Комитета радиофикации и радиовещания при Совнаркоме СССР. 5 декабря 1936 года введён в состав СНК СССР.
 1936—1938 годы — председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР (закрыл театр Мейерхольда), снят с этого поста 19 января 1938 года. На 1-й сессии ВС СССР 1-го созыва 17 января 1938 года депутат А. А. Жданов подверг критике деятельность Комитета и его председателя Керженцева, в частности за то, что комитетом поддерживалось в течение долгого времени существование театра Мейерхольда.
 С апреля 1938 года — главный редактор и директор Малой Советской энциклопедии, заместитель Главного редактора Большой советской энциклопедии, заместитель директора издательства «Советская Энциклопедия».

Смерть 

В последние годы жизни занимался научной работой, подготовив к изданию фундаментальный труд «История Парижской коммуны 1871 г.» (М., 1940; 2-е изд. — 1959 г.). Умер 2 июня 1940 года от остановки сердца. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Первая жена —  Мария Александровна Олигер.
 Вторая жена (с 1924 года) — Мария Михайловна Керженцева, урождённая Докшина (29 июня 1901, Москва — 13 февраля 1980), дочь инженера-железнодорожника, окончила 1-ю московскую гимназию в 1918 году, член ВКП(б) с 1920 года, с 1921 по 1924 секретарь А. М. Коллонтай, в 1927—1929 заместитель директора Камерного театра. Похоронена вместе с мужем на Новодевичьем кладбище.
 Дочь — Наталия (1925, Италия — 2006).
 Брат — Владимир Михайлович Лебедев (?—1933), земский врач, отец Натальи Лебедевой и генетика Даниила Лебедева.

Библиография 
Автор многочисленных книг; в раннем СССР считался одним из ведущих специалистов по Ирландии.

 Борьба за землю и волю в Ирландии, (1917)
 Как вести собрания, (1917)
 Революция и театр, (1918)
 Революционная Ирландия, (1918)
 Англия и англичане, (1918)
 Новая Англия, (1918)
 Союзники и Россия, (1918)
 Культура и советская власть, (1919)
 Библиотека коммуниста, (1919)
 Газета. Её организация и техника, (1919)
 Как англичане притесняют крестьян в своих владениях, (1919)
 1-е Мая и мировая революция, (1919)
 Мир с Финляндией, (1920)
 Принципы организации, (1921, 2-е изд. 1923)
 Среди пламени, (1921)
 К новой культуре, (1921)
 Творческий театр, (1923)
 НОТ. Научная организация труда и задачи партии, (1923)
 Лондон, (1923)
 Ирландия. (Исторический очерк), (1923)
 Ленинизм, (1924)
 Как читать книгу, (1924)
 Борьба за время, (1924)
 Наша печать, (1925)
 Организуй самого себя, (1925)
 Чему учит Ленин, (1925)
 Страницы истории РКП, (1926)
 Диктатура пролетариата, (1928)
 Азбука ленинизма, (в соавторстве с Л. А. Леонтьевым, 1931)
 Жизнь Ленина, (1934)
 Шесть условий товарища Сталина, (1934)
 Ирландия в борьбе за независимость, (1936)
 История Парижской коммуны 1871 г. (второе издание) // М.: Соцэкгиз, 1959.

Переводы 
В каталогах РНБ и РГБ зафиксировано 8 отдельных изданий переводов Керженцева с французского и английского языков.
 Человек стал летать! Прошлое, настоящее и будущее авиации. С 35 рис. и с прил. крат. слов. терминов авиации / Сазерак-де-Форж; Пер. с французского В. Керженцева. — С.-Пб.: Жизнь и знание, 1910. — 120 с.
 Как самому построить летательный аппарат / Графиньи; Пер. с французского В. Керженцева. — С.-Пб.: Посев, 1910. — 54 с.
 Гибель земли. Роман / Рони Старший; Пер. французского В. Керженцева. — С.-Пб.: М. И. Семенов, 1912. — 121 с.
 Марсельцы. Роман в 3 ч. Часть 1. Революция / Феликс Гра. Пер. с французского А. Геринг и В. Керженцева. — С.-Пб.: Изд. М. И. Семенова, 1912. — 211 с.
 Рассказы. 1. Маленький граф. 2. Нелло и Патраш. 3. Муфлу / Уйда; Пер. с англ. В. Керженцева. — С.-Пб.: М. И. Семенов, 1913. — 168 с. — (Библиотека «Колосья»)
 История новобранца 1813 года. Повесть / Эркман-Шатриан; Сокр. пер. с французского В. Керженцева. — М.: Задруга, 1914. — 120 с.
 Конец Наполеона (Ватерлоо). Продолжение «Истории новобранца 1813 г.» / Эркман-Шатриан; Сокр. пер. с французского В. Керженцева. — М.: Задруга, 1914. — 120 с.
 Парламент (Его история, орг. и практика) / Кортней Илберт (клерк Палаты общин); Пер. с английского В. Керженцева. — Пг.: АО тип. дела в Петрограде, 1915. — 192 с. — (Всеобщая библиотека ; № 222—224)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография.
 
 Керженцев Платон Михайлович (наст. фамилия Лебедев)

Большевики
Революционеры России
Управляющие делами Совета народных комиссаров СССР
Председатели Комитета по делам искусств при СНК СССР
Журналисты газеты «Правда»
Послы СССР в Швеции
Послы СССР в Италии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Учёные в области науки о системах
Сосланные в Вологду
Сосланные в Нижний Новгород
Сосланные в Вологодскую губернию
Переводчики с английского языка
Переводчики с французского языка
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Действительные члены Коммунистической академии